Peterson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peterson Township (Iowa)
 Peterson Township (North Dakota)